Ћуклинац је насељено мјесто у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 109 становника.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 
 Општина Козарска Дубица

Општина Козарска Дубица
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини